«Бабье царство» — советский художественный фильм 1967 года режиссёра Алексея Салтыкова.

Сюжет 

Фильм о колхознице, возглавившей женщин села в годы войны и прошедшей с ними весь ужас немецкой оккупации, которая лишила её сына, мужа и родного дома.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Юрий Нагибин
 Режиссёр-постановщик: Алексей Салтыков
 Оператор: Геннадий Цекавый, Виктор Якушев
 Художник: Евгений Свидетелев
 Композитор: Андрей Эшпай

Награды 
 ВКФ (Всесоюзный кинофестиваль)
 1970 — Диплом и Премия за лучшее исполнение женской роли (Римма Маркова)
 МКФ в Сан-Себастьяне
 1968 — Специальный диплом за лучшее исполнение женской роли (Римма Маркова)

 Лидер проката (, 1905 копий, 4 место) — 49,6 млн зрителей.

Ссылки 
  на официальном канале «Мосфильма»
 «Бабье царство» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Информация о фильме в базе данных сайта «РУСКИНО»

Фильмы СССР 1967 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Алексея Салтыкова
Экранизации произведений Юрия Нагибина
Фильмы на русском языке